La provinciale (Small Town Girl) – film del 1936 diretto da Robert Z. Leonard e William A. Wellman
La provinciale – film del 1953 diretto da Mario Soldati
La provinciale – film TV del 1973 diretto da Philippe Laïk
La provinciale – film del 1981 diretto da Claude Goretta 
La provinciale – miniserie TV del 2006 diretta da Pasquale Pozzessere
La provinciale – telenovela venezuelana del 1980